Il toponimo Tagoloan può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Tagoloan, municipalità della Provincia di Lanao del Norte
Tagoloan, municipalità della Provincia di Misamis Oriental
Tagoloan II, municipalità della Provincia di Lanao del Sur